Ennomos sinica är en fjärilsart som beskrevs av Yang 1978. Ennomos sinica ingår i släktet Ennomos och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
sinica